«Peek-A-Boo» es un sencillo grabado por el girl group surcoreano Red Velvet para su segundo álbum de estudio, Perfect Velvet (2017). La canción es descrita como una canción de dance pop de up-tempo con elementos de house tropical, la canción fue escrita por Kenzie y producida por Moonshine, Ellen Berg Tollbom y la cantante y compositora sueca Cazzi Opeia. Fue lanzado el 17 de noviembre de 2017 como el sencillo principal de Perfect Velvet.

Tras su lanzamiento, la canción y el álbum recibieron críticas generalmente positivas de los críticos musicales, que elogiaron al grupo por su transición de su imagen más brillante y burbujeante de sus dos últimos sencillos «Rookie» y «Red Flavor» (ambos lanzados en el mismo año), a un sonido más maduro. La canción alcanzó el éxito comercial, ubicándose en el segundo puesto tanto en Gaon Digital Chart como en el Billboard World Digital Songs.

Red Velvet hizo un escaparate de regreso en el mismo día que fue liberada la canción y promocionó el sencillo en varios programas musicales, incluyendo a Music Bank, Inkigayo, The Show y Show Champion.

Antecedentes 
Después de terminar la promoción de The Red Summer y cerrar su primer concierto Red Room en agosto de 2017, varios sitios de noticias de Corea del Sur informaron que Red Velvet estaba planeando su tercera reaparición del año el 30 de octubre. El anuncio se confirmó más tarde ese día por su agencia S.M. Entertainment.

S.M. Entertainment reveló el título del nuevo sencillo del grupo a través de un teaser junto con el título de su segundo álbum de estudio, Perfect Velvet, a la medianoche (KST) del 8 de noviembre. Haciendo referencia al concepto dual del grupo el cual afecta a la música del grupo y su imagen donde su lado «red» es más brillante y vivo, produciendo canciones optimistas como su último sencillo «Red Flavor», mientras que «velvet» es más suave y sofisticado, siendo predominado por canciones de R&B y balada, S.M. Entertainment declaró en una entrevista con X Sports News el 8 de noviembre que tenían la intención de mostrar «una versión mejorada» del concepto de «velvet» del grupo. El sencillo se describe como una de las canciones del concepto «velvet» del grupo, pero con toques de su lado «red», la cual su agencia sintió como si fuera la fórmula perfecta para el concepto.

Composición 
«Peek-A-Boo» fue compuesta por Moonshine (Ludvig Evers y Jonatan Gusmark), Ellen Berg Tollbom y la artista sueca Cazzi Opeia, quien reveló a principios de junio de 2017 que había escrito una canción para el grupo.

Musicalmente, «Peek-A-Boo» se describió como una canción de dance pop. La canción fue compuesta en la clave de C# menor, con un tempo de 115 pulsaciones por minuto. Para que coincida con el ambiente misterioso del vídeo musical, la integrante Joy grabó su propia risa varias veces para una parte de la canción, pero en última instancia, la voz de la demo original se usó en su lugar. Sus letras, que fueron escritas por la compositora de S.M. Entertainment, Kenzie. En la canción se compara una nueva relación romántica con un juego travieso que juegan los niños.

Promoción 
Un videoclip de la canción fue publicado el mismo día junto con la canción y el disco. Fue dirigido por Kim Ji-yong en una casa que tenía más de cien años de antigüedad en algún lugar de Los Ángeles . Kyle Hanagami creó la coreografía de la canción, siendo la quinta vez que trabaja con el grupo después de «Be Natural», «Ice Cream Cake», «Russian Roulette» y el último sencillo «Red Flavor», el cual fue lanzado pocos meses antes. El baile presenta un movimiento de mano que es similar al emoji «OK».

Para promover la canción y el álbum, Red Velvet celebró un escaparate el 16 de noviembre, donde interpretaron «Peek-A-Boo» por primera vez. El grupo también apareció en varios programas de música en Corea del Sur y tuvo su regreso en Music Bank el 17 de noviembre, una hora antes del lanzamiento del álbum. La canción también fue interpretada en varios premios musicales de fin de año, junto con otros sencillos lanzados en 2017.

Posicionamiento en listas

Listas semanales

Lista mensual

Historial de lanzamiento

Referencias 

Sencillos de 2017
Canciones compuestas y escritas por Kenzie
Sencillos de Red Velvet